The Awful Truth (pièce de théâtre)
 The Awful Truth, film muet de 1925
 The Awful Truth, film américain de Marshall Neilan sorti en 1929
 Cette sacrée vérité (), film américain de Leo McCarey sorti en 1937